Каликанто има више значења:

 Каликанто (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Каликанто (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каликанто (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Каликанто, Ринконада (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Каликанто (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику